American Eagle ( : « aigle américain ») peut faire référence à :

deux pièces de monnaie des États-Unis
 American Gold Eagle, 50 dollars en or ;
 American Silver Eagle, 1 dollar en argent ;

autres
 American Eagle, des montagnes russes du parc Six Flags Great America ;
 American Eagle, une compagnie aérienne ;
 American Eagle, une marque de VTT des années 1990 disparue puis relancée en 2016 ;
 American Eagle, le nom anglais de l'Aigle, un super-héros de l'univers Marvel ;
 American Eagle, une goélette ;
 american eagle, le nom anglais de la pygargue à tête blanche ;
 American Eagle Outfitters, une marque de vêtements.